Borelli est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alda Borelli (1879-1964), actrice de théâtre et de cinéma italienne ;
 Andreas Borelli, luthier à Parme au début du  ;
 Colette Borelli (1923-1997), nom d'actrice d'Aline Benquet, actrice française ;
 Florencia Borelli (née en 1992), athlète argentine ;
 Francis Borelli,  éditeur et publicitaire français, ancien dirigeant de clubs de football ;
 Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), mathématicien, médecin et physiologiste italien ;
 Janine Borelli (1914-1998), nom d'actrice de Jeanne Benquet, actrice française ;
 Jean Borelli (1925-2013), nom d'acteur de Jean Benquet, acteur français ;
 Claude Borelli (1928-2003), nom d'acteur de Claude Benquet, acteur français ;
 Les enfants Borelli, nom donné dans certains films/journaux aux acteurs et actrice Colette, Jean et Claude Borelli, quand ils figuraient ensemble dans les mêmes films ;
 Claude Borelli (1934-1960), nom d'actrice de Claude Marie Alice Marthe Plattner, actrice française ;
 Jules Borelli (1852-1941), explorateur français ;
 Julio Borelli (1903-1990), footballeur uruguayen ;
 Lyda Borelli (1884-1959), actrice de théâtre et de cinéma italienne ; 
 Octave Borelli (1849-1911), jurisconsulte français en Égypte, frère de Jules Borelli.

Autre 
 Le centre Borelli est le laboratoire de mathématiques de l'École normale supérieure Paris-Saclay, en France.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme italien